Larche puede referirse a: 

 Larche, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Larche, comuna francesa situada en Corrèze.
Como apellido, puede referirse a:
Raoul-François Larche (1860-1912), escultor del Modernismo.